

Musica 
 Anima mia – singolo di Dalida del 1974
 Anima mia – brano musicale di Tony Dallara del 1959
 Anima mia – singolo di Donatello del 1971
 Anima mia – singolo de I Cugini di Campagna del 1973
 Anima mia – album de I Cugini di Campagna del 1973
 Anima mia – album de I Cugini di Campagna del 1997
 Anima mia –  singolo dei Ladri di Carrozzelle del 1998

Cinema e televisione 
 Anima mia – programma televisivo del 1997
 Anima mia – film del 2014 diretto da Amasi Damiani